Het ATP-toernooi van Dubai 2021 werd van 14 tot en met 20 maart 2021 gespeeld op de hardcourtbanen van het Aviation Club Tennis Centre in Dubai, de hoofdstad van het gelijknamige emiraat in de Verenigde Arabische Emiraten.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Dubai
ATP-toernooi van Dubai